En shogi, Torre Central (中飛車 nakabisha) es una subclase de aperturas de Torre Móvil en las que la torre se posiciona en la quinta fila (central).

Sin embargo, en tanto se puede pensar en la columna central como la línea divisoria entre posiciones de Torre Móvil y Torre Estática, también es posible encontrar posiciones de Torre estática que usan una torre que se ha movido a la columna central. Tales estrategias generalmente son clasificadas como subclases de la apertura particular de Torre Estática. Por ejemplo, Yagura de Torre Central (矢倉中飛車 yagura nakabisha) es una apertura de Yagura que usa una torre central.

El término 中飛車 (nakabisha, torre central) sin modificación se refiere pues a estrategias de Torre Central de Torre Móvil, en tanto que las estrategias de torre central de Torre Estática tienen otro adjetivo que modifica el título de torre central (中飛車).

Subcategorías de Torre Central 
Estrategias de Torre Móvil como Torre Central son también jugadas tradicionalmente por las blancas (gote) contra posiciones de Torre Estática de las negras (sente). Sin embargo, en la era moderna (esto es, después de la era Edo), Torre Central Normal es jugada tanto por blancas como por negras.

La forma tradicional de jugar Torre Central consiste en que el jugador cierre la diagonal de su alfil con un peón adelantado hasta la casilla 6f (en el caso de las negras) o 4d (en el caso de las blancas). Esto contrasta con una posición de Torre Central que permita que se produzca un intercambio de alfiles en cualquier momento, como Torre Central Alegre.

Partidas que tienen la diagonal del alfil cerrada son llamadas partidas lentas.

Castillos 

La jugadora de Torre Central suele utilizar un castillo Mino o Anaguma.Dado que la torre se posiciona en la quinta fila, evita que el jugador construya el castillo de Mino usual.

Por esta razón, el castillo de Torre Central es a menudo un Mino Incompleto.

En el diagrama adyacente, las negras han construido una posición de Torre Central con un castillo de Mino Incompleto en el costado derecho del tablero. El oro izquierdo de las negras se mueve luego a la casilla 7h para así fortalecer la defensa en cualquiera de las filas de la presión de la Torre Estática de las blancas, además de servir para disuadir contra futuros reingresos de alfil o torre.

Como ocurre con la mayoría de aperturas de Torre Móvil, las aperturas de Torre Central tienden a tener la construcción del castillo del lado derecho del tablero del jugador.

Con todo, puesto que una fila central está en el límite entre las posiciones de Torre Móvil y Torre Estática, también es posible encastillar al rey del jugador del lado izquierdo. Esta idea se emplea en la estrategia de Anaguma Izquierdo de Torre Central.

Torre Central Normal de las blancas 
La apertura comienza con la secuencia usual de cuatro movimientos que caracteriza a las partidas de Torre Estática vs. Torre Móvil (居飛車対振り飛車 ibisha tai furibisha) como se muestra en la posición del tablero a la derecha. (Véase Torre Móvil Normal.)

3. Plata-4h. Las negras avanzan su plata derecha hacia arriba y hacia el centro del tablero. (Este movimiento es más flexible que 3. Plata-3h.)

3... Plata-4b. Las blancas también mueven su plata hacia arriba y hacia el centro. Este movimiento le da a las blancas la posibilidad de adelantar aún más la plata hasta 6d pasando por 5c (tras adelantar el peón Peón-5d) así como a la casilla 4c (para defender la cabeza del alfil en la casilla 3d si el alfil se mueve a 3c para evitar que las negras intercambien su peón de torre) o la casilla 3c para evitar que el peón de torre de las negras se intercambie después de que los alfiles se hayan intercambiado y queden en mano. Esta plata izquierda será probablemente un componente principal del contraataque de las blancas.

Si bien en este movimiento las blancas también tienen la opción de mover su torre (3... Torre-5b), mover la plata primero mantiene la estrategia de las blancas más incierta y le brinda a las blancas la opción de jugar una posición de Doble Yagura (que es una apertura de Torre Estática). No obstante, mover la plata a 4b retrasa a la vez el movimiento de la torre a cualquier otra posición de Torre Móvil en la cuarta, tercera o segunda filas, en tanto la plata en la fila horizontal 2 (b) bloquea el movimiento de la torre.

4. Peón-5f. Este movimiento prepara para varias estrategias de Torre Estática.

4... Peón-5d.

5. Oro 4i-5h. Las negras comienzan a construir su castillo moviendo el oro derecho a la fila central. Tras este movimiento, las negras pueden empezar a mover a su rey al castillo.

La fortificación usual es inicialmente un castillo de bote. Puesto que el castillo de bote es un castillo bastante débil, las negras pueden luego hacer una transición del bote a castillos más fuertes (como un Anaguma o un Mino Izquierdo, entre otros).

5... Torre-5b. Este movimiento señala la estrategia de Torre Central de las blancas. En tanto la torre se ha movido al centro, las blancas ahora pueden comenzar a construir su castillo.

6. Rey-6h Rey-6b, 7. Rey-7h Rey-7b. Tras ver el movimiento de la torre de las blancas, las negras usualmente empiezan a mover su rey lejos de la torre y hacia la posición del castillo del rey. Las blancas repiten de igual manera los movimientos de rey de las negras.8. Peón-9f Peón-9d. Las negras avanzan su peón de borde en la novena fila para así darle al rey más flexibilidad a la hora de escapar en el final de juego. Con este movimiento, el castillo de bote de las negras queda completo. Las blancas responden de igual forma abriendo una escotilla de escape para su rey avanzando su peón de borde.

Alrededor de este punto, las negras tienen la opción de atacar a las blancas por el costado derecho del tablero o de atacar a las blancas más cerca de las filas centrales.

En el primer caso, en tanto las negras están luchando desde un lado, las blancas pueden responder construyendo un castillo Mino, pues estos se forman rápidamente y brindan una buena defensa contra ataques laterales. Esto se describe en detalle en la subsección inmediatamente posterior.

En el caso del ataque central de las negras, las blancas pueden optar por construir un castillo Anaguma, que es más fuerte a la hora de defenderse de ataques frontales comparado con un Mino, como se describe en la subsección siguiente.

Mino de blancas vs. ataque lateral derecho de las negras

Mino de blancas vs Ataque derecho de negras 

9. Peón-3f.

9... Plata-4c.

10. Peón-2e Alfil-3c.

11. Plata-6H.11... Rey-8b. Las blancas continúan encastillando a su rey hacia la octava fila. En esta posición, las blancas pueden construir un castillo Mino. También es posible mover al rey aún más hasta la casilla de la esquina en 9a para así construir un Anaguma.

Transposiciones 

La secuencia de movimientos que se muestra anteriorimente también se puede transponer de manera flexible a órdenes diferentes. A continuación se muestran otras posibles secuencias de movimientos que llevan a la misma posición.

Formación de Cuernos de Plata 

También es posible una estructura de Torre Central con Cuernos de Plata (ツノ銀中飛車 tsuno gin nakabisha). Esta estrategia emplea un castillo Kimura Mino (木村美濃).

Anaguma de blancas vs. ataque central de negras 
7. Plata-5g. Si las negras están intentando un ataque central, empezarán a adelantar su plata derecha a lo largo de la quinta fila.

Torre Central Alegre 
Otra variante de Torre Central, que recibe el nombre de Torre Central Alegre (ゴキゲン中飛車 gokigen nakabisha) mantiene abierta la diagonal del alfil. Esta es una estrategia más agresiva ya que los alfiles pueden intercambiarse en cualquier momento durante la apertura.

versus Captura Lateral de Peón

Véase también 

 Torre Central Alegre
 Cuernos de Plata de Torre Central
 Torre Móvil
 Aperturas de Shogi

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
Shogi Shack (en inglés):
 Torre Móvil de Fila Central
 Aperturas básicas de Shogi de Yamajunn (en inglés):
 Genshi Nakabisha
 Gote Naka Bisha
 Cómo defenderse en Shogi (por Yasuharu Ōyama, en inglés):
 Formación básica 2: Nakabisha
 Ejemplo práctico: Contraataque 1

Shōgi